São José steht für:

 São José, Aldeia in Osttimor, siehe Bairro Pite
 São José (Mé-Zóchi), Ort im Distrikt Mé-Zóchi, Insel São Tomé, São Tomé und Príncipe

Orte in Brasilien:
 São José, Gemeinde im Bundesstaat Santa Catarina
 São José do Hortêncio, Gemeinde im Bundesstaat Rio Grande do Sul
 São José do Rio Pardo, Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 São José do Rio Preto (auch Rio Preto genannt), Gemeinde im Bundesstaates São Paulo
 São José dos Campos, Gemeinde im Bundesstaat São Paulo
 São José dos Pinhais, Gemeinde im Bundesstaat Paraná

Orte in Portugal:
 São José (Lissabon), Gemeinde im Distrikt Lissabon
 São José (Ponta Delgada), Gemeinde auf den Azoren
 São José (Viseu), Ort im Distrikt Viseu